Un Bugaboo est une créature légendaire effrayante (équivalent du croque-mitaine). Elle peut faire référence à:

Géographie 
 , massif granitique situé dans la chaîne Purcell, à l'est de la Colombie-Britannique, au Canada ; 
 , un petit canyon situé à proximité de McGee Creek dans la McGee Creek Natural Scenic State Recreation Area en Oklahoma, États-Unis ;
 , un parc provincial situé dans la région ;
 , est une aiguille situé dans le massif des Bugaboos ;
 Bugaboo Swamp est un marais situé dans le marais d'Okefenokee, au sud de la Géorgie, États-Unis. 
 , un incendie ayant eu lieu dans la région en 2007.

Culture et médias 
 Bugaboo (The Flea), un jeu vidéo sorti en 1983 ;
 Bug a Boo, une chanson du groupe Destiny's Child ;
 Bugaboo, une chanson de groupe de métal expérimental japonais Dir En Grey parue sur leur album Uroboros (2008) ;
 Bug-a-Booo une bande-dessinée de Mauricio de Sousa sur un groupe de fantômes, morts-vivants et autres créatures d'r Halloween.

Divers 
 Bugaboo International B.V., une entreprise néerlandaise fabriquant des poussettes pour enfants ;
 Un essaim d'insectoïdes aliens dans la série télévisée pour enfants de CGI, Monster Buster Club